Цуриково — название населённых пунктов в России:

 Цуриково — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Цуриково — деревня в Поныровском районе Курской области.
 Цуриково — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Цуриково — деревня в Мценском районе Орловской области.